El término Chopo hace referencia a varios artículos:

Lugares en México 
Tianguis Cultural del Chopo, famoso bazar en la Ciudad de México
El Chopo (estación de Metrobús)
Museo Universitario del Chopo

Botánica 
El género Populus
El nombre común de la planta Populus alba
El nombre común de la planta Populus nigra
El nombre común del árbol Populus tremula
El nombre común de la planta Tolpis barbata

Además

"Chopo" es el nombre en argot del fusil de asalto CETME
El carácter dominante y de liderazgo.